Stati Uniti d'America
New Paris – census-designated place della Contea di Elkhart, Indiana
New Paris – villaggio della Contea di Preble, Ohio
New Paris – borough della Contea di Bedford, Pennsylvania